Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2016 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2016 im Schach gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Der SC Bodan und die SG Zürich meldeten jeweils nur 19 Spieler, der SK Solothurn 18. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Riehen und der Club d’Echecs de Genève mit je 10 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim Echallens Chess Club 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 37 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Christian Bauer (SG Zürich) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Clovis Vernay (Club d’Echecs de Genève) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien, je 6,5 Punkte aus 9 Partien erzielten Werner Hug, Lothar Vogt (beide SG Zürich), Florian Jenni, Dennis Kaczmarczyk (beide SG Winterthur), Ioannis Georgiadis (SG Riehen) und Roland Lötscher (SK Luzern). Mit Beat Züger, Lubomír Kováč (beide SK Luzern) und Philipp Balcerak (SG Winterthur) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Züger zwei Partien, Kováč und Balcerak je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2016); GM = Grossmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2016); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2016; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRI = Iran, ITA = Italien, KOS = Kosovo, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SG Zürich

SG Winterthur

SG Riehen

Schachklub Luzern

Club d’Echecs de Genève

Schachklub Réti Zürich

SV Wollishofen

SC Bodan

Echallens Chess Club

SK Solothurn

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2016 (PDF; 268 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2016